Александр Сергеевич Лобанов:
* Лобанов, Александр Сергеевич (1926—1974) — электромонтажник, Герой Социалистического Труда.
 Лобанов, Александр Сергеевич (род. 1986) — узбекистанский футболист.